John Allen (generaal) - generaal
John Allen (journalist) - journalist en vaticanist van de National Catholic Reporter
John C. Allen - achtbaanontwerper
John Allen (judoka) - sporter
John Allen (voetballer) - sporter